Příjmení Wasserman nebo Wassermann (německy "vodník") nosí více osobností:

 Anatolij Wasserman (* 1952) – ruský novinář
 August von Wassermann (1866–1925) – německý bakteriolog, průkopník imunologie
 František Wasserman – František Vodička (herec) (1894–1947), český herec a publicista, bratr Václava
 Rob Wasserman (1952–2016) – americký kontrabasista a baskytarista
 Sara Wasserman – americká zpěvačka, dcera Roba
 Václav Wasserman (Vodička; 1898–1967) – český filmový herec, režisér a scenárista, bratr Františka
 Zbigniew Wassermann (1949–2010) – polský politik a právník